Погулянка:

Белоруссия 
 Погулянка — хутор в Островецком районе Гродненской области.
 Погулянка — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Погулянка — деревня в Березинском районе Минской области.
 Погулянка — деревня в Несвижском районе Минской области.
 Погулянка — деревня в Червенском районе Минской области.

Украина 
 Погулянка — село в Камень-Каширском районе Волынской области.
 Погулянка — село в Луцком районе Волынской области.
 Погулянка — местность и лесопарк во Львове.

Латвия 
 Средняя Погулянка и Большая Погулянка (Межциемс) — районы города Даугавпилса.
 Санаторий «Погулянка» — бывший санаторий в Даугавпилсе.
 Погулянка — река в Даугавпилсском крае.

Литва 
 Большая Погулянка (ул. Басанавичаус) и Малая Погулянка (ул. Калинауско) — улицы в Вильнюсе.